Закамск — один из самых больших микрорайонов города Перми по занимаемой территории. С учетом того, что он подразделяется на более мелкие микрорайоны, это скорее жилой район. Расположен на правом берегу Камы в Кировском районе.

География
Границы микрорайона: улицы Сысольская, Кировоградская, Гальперина, Магистральная. 

Восточную часть Закамска от улицы Липатова до улицы Сысольской занимает микрорайон Новый Январский (или Январский). Западная часть Закамска от улицы Гальперина до улицы Федосеева относится к микрорайону Чистопольский. В отличие от Нового Январского, микрорайон Чистопольский самостоятельного значения не имеет, многие местные жители об их существовании не знают, таким образом их наличие имеет скорее учетный характер для местных властей. Например, так называемый Стройгородок (квартал двухэтажных домов по улицам Щигровская, Саянская, Рощинская и Яранская) к западу от станции Химградская) также относится к микрорайону Чистопольский.

История 
Берег реки Камы заселялся с давних времён. Например, деревня Оборино существует с 1614 года. Она была образована для охраны огромнейших лесных владений графа Строганова. В переписи владений Строгановых, проведённой в 1623 году, указывалось, что «в Оборино — три души мужского полу и 4 двора». В 1917 году появились первые избы посёлка Сосновка, позже занимавшего территорию между улицами Магистральной, Шишкина, Закамской и Адмирала Нахимова. С 1929 года на территории, где впоследствии выросли кварталы Закамска, начали появляться разрозненные поселки строителей комбината «К» (ныне – Пермский пороховой завод) и сопутствующих объектов.

В 1932 году пермским горисполкомом была учреждена кандидатура главного архитектора Закамска, швейцарца и второго директора Баухауса Ханнеса Майера. В 1930-е годы началось строительство первых жилых кварталов рабочего поселка. Когда в 1938 году образовалась Пермская область, то Закамск и посёлки, объединяемые Закамским поселковым Советом, вошли в Краснокамский район. В 1941 году был образован Кировский район, куда Закамск и вошёл, официально став микрорайоном города Молотова. 

На территории Закамска располагались такие посёлки как Сосновка, Первомайский в районе улицы Федосеева, Южный в районе проходных Порохового завода у бывшей ТЭЦ-17, Плотбище там же, но ближе к Каме. Стройгородок, бывший поселок Строителей, находящийся в районе улиц Щигровская, Ядринская, Хвойная и Яранская. В 1948 году было осуществлено массовое переименование улиц Закамска в связи с тем, что улицы бывшего рабочего поселка имели своих двойников в Перми. Таким образом, в Закамске появились следующие улицы: Автозаводская (бывшая Комсомольская), Закамская (бывшая Камская, еще ранее Большевистская), Кировоградская (бывшая Кирова), Магистральная (бывшая Железнодорожная), Астраханская (бывшая Пионерская), Шишкина (бывшая Лесная), Нахимова (бывшая Трактовая, ранее Дачная), Федосеева (бывшая Иркутская), Ласьвинская (бывшая Строителей), Химградская (бывшая 8 марта) и Богдана Хмельницкого (бывшая Черняховского).

Транспорт 
Троллейбусное и трамвайное движение в Закамске, как и во всём Кировском районе и правобережной части Перми, отсутствуют. Добраться до центра города можно автобусами и маршрутными такси. В летний период также было добраться и на речном транспорте: речные теплоходы останавливаются у причала «Закамск», где прежде стояла пристань. В рамках реконструкции набережной при подготовке к 300-летию Перми рассматривается вопрос обустройства нового причала для электросудов производства местного судозавода из микрорайона Судозавод Кировского района Перми.

Ближайшая железнодорожная станция — Курья, до неё можно добраться на автобусных маршрутах № 39 и 205. Чуть ближе находится пассажирская станция, на которой останавливаются только электрички — «Промучасток». Многократно поднимался вопрос об электрификации железнодорожных путей, идущих через весь Закамск, и запуска по ним «городской электрички», однако местные жители выступили против и проект реализован не был.

Социальная сфера

Образовательные учреждения 
 Школы № 14, 65 (с углублённым изучением английского языка), 87, 113 (адаптивная школа-интернат «Ступени»), 119 («Диалог»);
 Лицей № 1;
 Гимназии № 6 и 8;
 Химико-технологический техникум — объединён с бывшим лицеем № 14 и краевым многопрофильным техникумом (бывший лицей № 12).

Медицинские учреждения 
 Медсанчасти № 11, 133 и 12
 Городская клиническая больница имени Гринберга
 Детская городская больница № 24

Производственные предприятия 

 «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ. В военные 1941—1945 гг. завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для «Катюш».
 АО «Сорбент» — производит более 35 марок активированных углей.

Спортивные объекты 
 Стадион «Прикамье» — на нём расположены большое футбольное поле с трибунами, малое поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки, различные спортивные снаряды и крытый каток.

Культурно-развлекательные учреждения 

 Кинотеатр «Экран» — открылся в 1959 году, в 2006 был закрыт. На его месте планировалось строительство торгово-развлекательного центра, однако оно было остановлено на неопределённый срок, а в последствии территория неоднократно сменила собственника. В настоящее время здесь началось строительство жилого комплекса «Экран».
 Кинотеатр «Рубин» — был сдан в эксплуатацию в 1972 году, в 2011 году он был закрыт. После перепланировки помещений в здании бывшего кинотеатра работает одноимённый торговый центр.
 Библиотека имени А.П. Чехова — является культурным центром микрорайона, была открыта в 1946 году.
 Дворец культуры имени С.М. Кирова — построен в 1967 году. Во дворце проходят концерты, спектакли, свадьбы и другие массовые мероприятия. Там же расположен зимний сад, детские секции, зоовыставка.
 Парк культуры и отдыха «Счастье есть» — был открыт 28 августа 1971 года. В парке расположены различные развлекательные аттракционы, центральным из которых является колесо обозрения. В парке проводят различные развлекательные мероприятия, зимой устанавливают ёлку и возводят ледовый городок. В 2014 году парку было дано название «Счастье есть».

Популярные места посещений 

 Утиное болото — особо охраняемая территория, место постоянного гнездования диких уток. Болото является сложным компонентом экосистемы, от которого во многом зависит структура, характер функционирования и степень стабильности популяции — кряквы обыкновенной.
 Набережная Камы — на набережной расположены причалы для трамвайчиков, лавочки для отдыха, пляж и ключи с питьевой водой.
 Закамский ледопад — природный объект, образующийся на правом берегу реки Кама в холодный период года, представляет собой скопление конусообразных форм льда, свисающих с обрывистого берега. Ледопад растянулся сплошной стеной голубоватого оттенка на 33 метра, а его высота составляет 4,5 метра. Образовался в результате замерзания воды, просачивающейся из-под земли и стекающей по склону.
 Мемориальный комплекс «Тыл — фронту», созданный в 1965 году и посвящённый памяти тружеников тыла, работавших на заводе им. С. М. Кирова. Мемориал расположен в сквере у Дворца культуры им. С. М. Кирова и включает обелиск на берегу Камы (в виде трёхгранного штыка), кирпичную стену с металлическим горельефом, автомобиль ГАЗ-АА с реактивной установкой БМ-13 «Катюша» и вечный огонь.

Культурно-массовые мероприятия 
 Фестиваль фейерверков «Симфония огня» — проходил в Закамске ежегодно на день Завода им. Кирова с 1998 по 2009 год. Фестиваль был масштабным, дорогим и популярным мероприятием, посмотреть на которое помимо жителей Перми приезжали жители других городов. Главной причиной отмены фестиваля стало отсутствие финансирования данного мероприятия, в связи со сменой руководства завода им. Кирова и после изменения вида предприятия с ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие) на ФКП (федеральное казённое предприятие).

В массовой культуре 
 В сериале «Интерны» прозвучала фраза «Это ты ещё в Перми не был, в Закамске!».
 В нескольких сериях сериала «Реальные пацаны», например в 1 сезоне, 5 серии (на 8 мин. 13 сек.).
 Некоторые эпизоды телесериала «Зулейха открывает глаза» были сняты в Закамске.

Известные уроженцы 

 Буткевич, Любовь Алексеевна — советская и российская писательница и журналистка, автор книги «Солдаты милосердия» о подвиге медиков, спасавших людей во время Великой Отечественной войны.
 Максим Дылдин — спортсмен-легкоатлет, бегун на короткие дистанции. Чемпион Европы 2010 в эстафете 4×400 м. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×400 м. Вице-чемпион Европы 2007 года в закрытых помещениях в эстафете 4×400 м. Заслуженный мастер спорта России.
 Сергей Наговицын — автор-исполнитель песен в жанре русский шансон и городской романс.
 Алексей Мальцев — русский поэт, прозаик, Лауреат Премии им. Николая Заболоцкого, автор более 20 книг, вышедших в Перми и в Москве.

Визит Барака Обамы 

В 2005 году в Закамске побывали сенатор штата Иллинойс Барак Обама и сенатор штата Индиана Ричард Лугар. Военный самолёт, на борту которого они находились, был задержан пограничниками в Пермском аэропорту «Большое Савино» на три часа, что едва не привело к международному скандалу. Обама и Лугар по долгу службы знакомились с объектами, где происходит демонтаж и утилизация устаревшего оружия, в частности, посетил Закамский завод имени Кирова. Однако в официально согласованном списке городов, куда сенаторы наносили визиты, Перми не было.

В 2009 году, уже будучи президентом США, в своём первом интервью для российских СМИ, Обама вспомнил о своей поездке в Пермь:

Также о поездке в Пермь Обама упоминал и в своей книге «Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты», которая была опубликована во время предвыборной кампании Обамы. Тогда политик писал, что Россия запомнилась ему остовами старых ракет, вкусом борща, водки и «крайне подозрительной заливной рыбой».

Примечания

Ссылки 
 Новости Закамска
 Неофициальным сайт Закамска (Жизнь района)

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Перми